Сезон ФК «Металург» (Дніпропетровськ) 1958 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Склад команди 

 Старший тренер: Серафим Холодков.
 Начальник команди: Яків Мельников.

2-а зона

Кубок СРСР з футболу

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1958 українських футбольних клубів
1958 у футболі
1958 в українському спорті